La galleria di Vrmac (in montenegrino Tunel Vrmac) è una galleria stradale del Montenegro, posta nel territorio comunale di Cattaro lungo la strada M-1.

Prende il nome dalla montagna denominata Vrmac.

La galleria, lunga , venne aperta al traffico nel 1991.

Collegamenti esterni 
 

Cattaro
Vrmac
Strada maestra M-1
Strada europea E65
Strada europea E80